Yu Kiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yu Jiang (vattendrag i Kina, Guangxi), 
 You Jiang, vattendrag, Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar